Schnepper ist die Bezeichnung für:

 den Schröpfschnepper
 den Familiennamen Schnepper

Siehe auch: Schnäpper (Begriffsklärung)